Armada Nacional – marina militare della Colombia
 Armada Nacional – marina militare dell'Uruguay
 Armada Nacional de Venezuela – marina militare del Venezuela
 Armada Nacional – marina militare delle forze nazionaliste durante la guerra civile spagnola